Мрконіч (, ) — хорватське і сербське прізвище.

 Звонимир Мрконіч — хорватський драматург, поет, перекладач
 Петар Мрконіч — легендарний гайдук у Далмації середини XVII століття
 Петар Мрконіч — прибране ім'я короля Сербії Петра І (1844—1921)
 Милутин Мрконіч — сербський політик
 Томислав Мрконіч — хорватський футболіст

 Мрконіч-Град — місто в Боснії і Герцеговині, на території Республіки Сербської
 Мрконіч-Град — громада в Боснії і Герцеговині
 Мрконіч-Град — субрегіон в Боснії і Герцеговині, в регіоні Баня-Лука

Сербські прізвища
Хорватські прізвища